Олещук — украинская фамилия.
 Олещук, Геннадий Витальевич (род. 1975) — белорусский тяжелоатлет
 Олещук, Юрий Павлович (род. 1933) — советский футболист.